Socialcristianismo puede referirse a:

 La Doctrina social de la Iglesia.
 El socialismo cristiano, una variante del socialismo de inspiración cristiana.
 La democracia cristiana, un movimiento político y filosófico en algunos países conocido como socialcristiano.
 El humanismo cristiano, rama del humanismo basado en principios cristianos.
 El socialcristianismo sindical.